Георги Дамев Грашев е български просветен деец и революционер, член на Одринския окръжен революционен комитет.

Биография 
Георги Грашев е роден през 1878 година в Прилеп, тогава в Османската империя. Братовчед е на Милан Грашев (Михаил Грашев). Завършва класическата българска гимназия в Битоля, а в 1903 година - славянска филология в Софийския университет. В 1903 година става учител в българската мъжка гимназия в Одрин и влиза в окръжния революционен комитет, чийто член е до 1907 година.

След това от 1909 до 1912 година преподава в българската девическа гимназия в Солун, а по-късно във Втора девическа гимназия в София..

Умира на 25 януари 1934 година в София.

Бележки 

Родени в Прилеп
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОРО
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Учители в Одринската българска мъжка гимназия
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Български имигранти от Македония в София
Починали в София